Георгиос «Джордж» Папаяннис (; род. 3 июля 1997 года, Амарусион, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера в НБА 
В апреле 2016 года Георгиос Папаяннис объявил о намерении участвовать в драфте НБА 2016 года. Предполагалось, что его выберут на драфте в середине второго раунда или в конце первого раунда. 23 июня 2016 года Георгиос Папаяннис был выбран 13-м номером «Финикс Санз» и в этот же день права на него были обменяны в «Сакраменто Кингз». 15 июля 2016 года подписал контракт с клубом «Сакраменто Кингз». В 2018 году перешёл в клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», летом 2018 года вернулся в «Панатинаикос».

Сборная Греции 
С 2012 года начал выступать за юниорские сборные Греции.

В составе сборной Греции (до 18 лет) стал чемпионом Европы.

Также выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы (до 16 лет) 2013, войдя в символическую сборную турнира и став лидером по количеству блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Official Website
 Euroleague.net Profile
 FIBA.com Profile
 FIBA Europe Profile

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»